Sokule peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lublin
 Sokule, village du powiat de Biała Podlaska
 Sokule, village du powiat de Radzyń Podlaski 
dans la voïvodie de Mazovie
 Sokule, village